Пя́тницкая у́лица — название улиц в ряде городов:

В России 
 Пятницкая улица — улица в  Кирове.
 Пятницкая улица — улица в Костроме.
 Пятницкая улица — улица в Москве.
 Пятницкая улица — улица в Орле.
 Пятницкая улица — улица в Солнечногорске Московской области.
 Пятницкая улица — улица в Тамбове.
 Пятницкая улица — небольшая улица в Ярославле.

На Украине 
 Пятницкая улица — улица в Чернигове.